Caroline é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Caroline (Maryland)
Condado de Caroline (Virgínia)

Desambiguações de topônimos